Roland Garros se poate referi la:
 Roland Garros (1888-1918), aviator francez și pilot de vânătoare în Primul Război Mondial
 Open-ul Francez, un turneu de tenis major (grand slam), cunoscut, de asemenea, sub numele de Roland Garros, numit după aviator
 Stade Roland Garros, un complex de arene de tenis din Paris, numit, de asemenea, după aviator, unde se joacă partidele de tenis ale Open-ului Francez
 Aeroportul Roland Garros, aeroportul din Saint-Denis, Réunion, numit după aviator

Dezambiguizare